Sir ou sir peut faire référence à :
Sir ou sir : mot anglais pour monsieur ;
Sir ou sir : titre d'appel honorifique masculin conféré, notamment, aux membres de certains ordres honorifiques britanniques. Le féminin de « Sir » est « Dame » ;
 sir : diminutif de Sirius ;
 Sir, une localité du Cameroun.

Patronyme 
 Michael Sir (1862-1937), homme politique allemand.

Références